Aleksandar Seifert (1923-1993), entraineur croate de water-polo ;
 Alfred Seifert (1850-1901), peintre germano-tchèque ;
 Bernhard Seifert (né en 1993), athlète allemand ;
 David Seifert (1896-1980), peintre ukrainien ;
 Franz Seifert (1866-1951), sculpteur autrichien ;
 Gerd Seifert (1931-2019), corniste allemand ;
 Heath Seifert (né en 1993), scénariste et producteur américain ;
 Herbert Seifert (1907-1996), mathématicien allemand ;
 Ivan Seifert (1926-2008), architecte contemporain franco-croate ;
 Jaroslav Seifert (1901-1986), écrivain, poète et journaliste tchèque ;
 Michael Seifert (1924-2010), caporal SS ;
 Mike Seifert, arbitre canadien de soccer ;
 Rainer Seifert (né en 1947), joueur de hockey sur gazon allemand.